Elte steht für:
 Elte (Rheine), Ortsteil von Rheine, Nordrhein-Westfalen
 Elte (Fluss), Fluss in Thüringen

Elte ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel Lodewijk Elte (1881–1943), niederländischer Mathematiker

ELTE steht als Abkürzung für:
 Eötvös-Loránd-Universität in Budapest

eLTE steht als Abkürzung für:
 Enhanced Long Term Evolution

ELTE